Eldena kan avse:

Geografi
 Eldena – kommun i nordtyska förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern. 
 Eldena, Greifswald – en stadsdel/naturreservat i Greifswald.
 Eldena kloster –  dåvarande kloster i  Greifswalds stadsdel Eldena